Schwabegg oder Schwabeck (historisch auswechselbar) heißen folgende geographischen Objekte:

Schwabegg, Orte:
 Schwabegg (Schwabmünchen), Ortsteil von Schwabmünchen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Schwabegg (Gemeinde Neuhaus), Schwabegg an der Drau, slow. Žvabek, Katastralgemeinde von Neuhaus, Kärnten
 Schwabegg (Gemeinde Sankt Georgen), Ortschaft von Sankt Georgen bei Grieskirchen, Oberösterreich
 Schwabegg (Gemeinde Straden), Gemeindeteil von Straden, Steiermark

Schwabeck, Orte:
 Schwabeck (Treuenbrietzen),  Gemeindeteil der Stadt Treuenbrietzen, Deutschland

Schwabegg, Schwabeck, Weiteres:
 Herrschaft Schwabegg in Schwaben, Sitz der Grafen von Rechberg zu Türkheim-Schwabeck
 Burgstall Schwabegg, abgegangene Befestigung bei Frankenfels und Texing in Niederösterreich
 Burg Schwabeck, abgegangene Burg beim Dossenheimer Ortsteil Schwabenheim

 eine Passhöhe der Ybbstaler Alpen bei Frankenfels und Texing, siehe Schwabeck-Kreuz